Zona de convergência (meteorologia) — região onde duas ou mais correntes de ar se encontram e se interagem

Limite convergente — áreas de convergência das placas tectónicas que passam a se tangenciar como consequência de movimentos convergentes horizontais que ocorrem entre si

Desambiguações de ciências